16. svjetsko prvenstvo u atletici održano je od 5. do 13. kolovoza 2017. u Londonu na Olimpijskom stadionu u Parku Kraljice Elizabete. Londona kao domaćin potvrdio je IAAF u Monaku 11. studenog 2011.

Kandidatura 
Kada je rok za kandidaturu istekao 1. studenog 2011., dva grada kandidata (London i Doha) potvrdili su svoju kandidaturu. Barcelona, koja je mnogo financijski uložila u infrastrukturu, odustala je zbog pritiska građana. U sklopu izbora domaćina, IAAF-ova komisija posjetila je London 2. listopada, a u Dohu 4. i ostala do 6. listopada 2011., te je 11. studenog 2011. donijela konačnu odluku u korist Londona.

Stadion

Tablica medalja

Izvori

Vanjske poveznice 
London 2017. - Službena stranica 
London 2017. - raspored 

2017
Športska natjecanja u Londonu
Atletika SP 2017
Atletika u Ujedinjenom Kraljevstvu